Irish Classic 2009 (также известен как Lucan Racing Irish Classic 2009 - по названию спонсора) — пригласительный снукерный турнир, который проходил с 24 по 26 июля 2009 года в Килдэре, Ирландия. Победителем турнира стал Джо Свэйл, обыгравший в финале Фергала О'Брайена со счётом 5:0. Это был третий подряд финал О'Брайена на этом турнире.

Результаты

Групповая стадия

Группа 1 

Результаты:
 Фергал О'Брайен 3:5 Кен Доэрти
 Фергал О'Брайен 5:0 Дэвид Моррис
 Джо Свэйл 5:2 Кен Доэрти
 Дэвид Моррис 1:5 Джо Свэйл
 Дэвид Моррис 2:5 Кен Доэрти 
 Фергал О'Брайен 5:3 Джо Свэйл

Группа 2 

Результаты:
 Майкл Джадж 4:5 Брендан О'Донохью
 Джо Делэни 3:5 Майкл Джадж
 Патрик Уоллес 4:5 Брендан О'Донохью
 Джо Делэни 0:5 Брендан О'Донохью
 Майкл Джадж 5:3 Патрик Уоллес
 Джо Делэни 5:4 Патрик Уоллес

Плей-офф

Ceнчури-брейки 

132, 113 Фергал О'Брайен
118, 108, 104 Джо Свэйл
115 Брендан О'Донохью
106 Кен Доэрти

Примечания 

Irish Classic
2009 год в снукере